Ural-375D – radziecka 4,5-tonowa ciężarówka wielozadaniowa produkowana od początku lat 60. XX wieku, w fabryce UralAZ, mająca zastąpić pojazdy ZiŁ-157. Od 1979 roku była to podstawowa ciężarówka używana w Armii Radzieckiej. Z czasem Ural-375D został zastąpiony pojazdami Ural-4320.

Ural-375D jest podwoziem dla wyrzutni rakietowej BM-21 Grad. Poza tym służył głównie do transportu piechoty oraz zaopatrzenia. 

Radzieckie wojskowe samochody ciężarowe
375D